Glittertind:

 Глиттертинд () —- одна из высочайших вершин Скандинавских гор (2464 м.). Располагается в горном массиве Ютунхеймен (), Исполиновый Край. Незначительно уступает горе Галлхёпигген (2469 м), самой высокой в Скандинавских горах.

 Glittertind — норвежская группа исполняющая фолк/викинг-метал, викинг-рок, хардкор-панк. Основана в 2001 году.